Тополиное — название населённых пунктов:

Россия 
 Тополиное — село в Томпонском районе Якутии.

Украина 
 Тополиное — село в Володарском районе Донецкой области.
 Тополиное — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Тополиное — село в Болградском районе Одесской области.
 Тополиное — посёлок в Конотопском районе Сумской области.
 Тополиное — село в Высокопольском районе Херсонской области.

См. также 

 Тополиное — заказник в Одесской области